Naukowa nazwa rodzaju:
 Zenkerella – gryzonie z rodziny wiewiórkolotkowatych
 Zenkerella – rośliny z rodziny bobowatych